Claude Gondard, dessinateur, graveur et médailleur français ;
 Paul Gondard (1874-1954), homme politique français ;
 Paul Gondard (1884-1953), sculpteur français.